Abu-Yaqub Ishaq ibn Àhmad as-Sijí (), missioner ismailita
 Abu-Yaqub al-Khuraymí (? - ~821), poeta
 Abu-Yaqub Yússuf, sultà marínida del Marroc (1286-1307)
 Abu-Yaqub Yússuf ibn Abd-al-Mumin, segon califa dels almohades mumínides (1163-1184)
 Abu-Yaqub Yússuf az-Zuhaylí al-Badissí, savi i sant marroquí